Алексей Шереме́тев: Шереметев, Алексей Васильевич (1800—1857) — русский декабрист.
 Шереметев, Алексей Фёдорович (1700-е — 1760) — генерал-поручик, генерал-провиантмейстер.